

Sigle 
 Journal of Roman Studies  – periodico della Society for the Promotion of Roman Studies

Codici 
 JRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Atarot, Gerusalemme, Israele

Mineralogia 
 Jrs – abbreviazione di jarosite

Note